Lappmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Lappmyrtjärnen, sjö i Kalix kommun i Norrbotten, 
Lappmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun i Norrbotten,  (6,54 ha)
Lappmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland, 
Lappmyrtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun i Lappland,  (5,25 ha)
Östra Lappmyrtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun i Lappland,

Se även 
 Lapptjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn